Tigrane est le nom porté par plusieurs rois d'Arménie de la dynastie artaxiade :
 Tigrane, mort en 580 av. J.-C.
Tigrane I, roi de 123 à 95 av. J.-C.
Tigrane II dit « le Grand », roi de 95 à 55 av. J.-C.
Tigrane III, roi de 20 à 6 av. J.-C.
Tigrane IV, roi de 6 à 1 av. J.-C.
Tigrane le Jeune, fils de Tigrane II, révolté contre son père, roi de Sophène en 65 av. J.-C.
Le nom est également porté par trois autres rois d'Arménie :
Tigrane V Hérode, roi de 6 à 12 
Tigrane VI de Cappadoce, roi de 59 à 61 
Tigrane VII, roi de 339 à c.350.

Musique 
 Tigrane (1715), opéra d'Alessandro Scarlatti

Voir aussi